Saint-Pierre-d’Entremont (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Pierre-d’Entremont (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Pierre-d’Entremont (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy